Skynet или SkyNet ():
 Скайнет — компьютерная система в фильмах о терминаторах
 Скайнет — серия военных космических спутников
 SkyNet — петербургский интернет-провайдер
 The Terminator: SkyNET — видеоигра
 :en:SKYNET (surveillance program) — система автоматической разведки
 Skynet — крупнейшая в мире нейронная сеть для распознавания лиц. Расположена в КНР.

Примечания